Puede aplicarse el nombre Teorema de Pappus a cualquiera de los teoremas de Pappus de Alejandría:
 Teorema armónico de Pappus
 Teorema del centroide de Pappus
 Teorema del hexágono de Pappus

Enlaces externos